Le point de fuite est un point imaginaire destiné à aider le dessinateur à construire son œuvre en perspective, représentant le point de concours de certaines droites parallèles vers l'infini devant l'observateur.

Au cinéma 
 Point de fuite est un film de Raoul Ruiz, sorti en 1983.
 Point de fuite est un court-métrage d'Olivier Smolders réalisé en 1987.
 Point de fuite est un film d'Oana Suteu qui a été présenté à la  du Festival international du film sur l'art (FIFA) à Montréal en 2006.
 Point de fuite est un film dont le scénario et la réalisation sont de Nicolás Lasnibat, tourné en .
 Point de fuite est un film de Benjamin d'Aoust en 2010.

Chorégraphie 
 Point de fuite est une chorégraphie de Maguy Marin exécutée à Lyon.

Logiciel 
 Point de fuite/Vanishing point est un filtre de la dernière version de Photoshop CS3.

Littérature 
 Point de fuite est un roman de Hubert Aquin (Montréal 1971).